

Musique

Chanson 

 At Last, une chanson de Mack Gordon et Harry Warren, rendue célèbre par l'interprétation d'Etta James.

Album 

 At Last ! est un album de Miles Davis and The Lighthouse All-Stars sorti en 1953 ;
  est un album d'Etta James sorti en 1960 ;
 At Last est un album de reprises de Cyndi Lauper sorti en 2003.

Cinéma 

 At Last est un film américain réalisé par Tom Anton en 2005 ;
 At Last est un court-métrage américain réalisé par Chris Wallace en 2007.